

Бахмут — місто обласного підпорядкування, Донецька область, у 1924-2016 роках мав назву Артемівськ
 Бахмут — кам'яний метеорит-хондрит, що впав біля міста Бахмут 15 лютого 1814 року
 Бахмутка (раніше — Бахмут) — річка в Донецькій області, права притока Сіверського Дінця

Бахмут — село, Тайиншинський район, Північно-Казахстанська область

Бахмут — залізничне селище, Калараський район.
 Бахмут — село, Калараський район.

Бахмут — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан.